Сетана (Хоккайдо)
 Повіт Сетана